Yesterdays bezeichnet:

 Yesterdays (Yes-Album), Kompilation der englischen Progressive-Rock-Gruppe Yes
 Yesterdays (Keith-Jarrett-Album), Live-Album des US-amerikanischen Jazzpianisten Keith Jarrett mit Gary Peacock und Jack DeJohnette
 Yesterdays (Lied), Ballade von Jerome David Kern

Siehe auch:

 Yesterday (Begriffsklärung)